Kindred (Dakota do Norte) — cidade no estado norte-americano de Dakota do Norte
 Kindred (religião) — parte do heathenismo
 Kindred (romance) — livro de Octavia E. Butler
 Kindred: The Embraced — série norte-americana produzida pela Fox

Desambiguações de literatura
Desambiguações de religião
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos